San Juan del Río hace referencia a varios artículos:

Lugares

España

 Río (Orense), municipio de la provincia de Orense.

México

 Municipio de San Juan del Río (Durango), municipio del estado de Durango.
 San Juan del Río del Centauro del Norte, ciudad cabecera del municipio del estado de Durango.
 Municipio de San Juan del Río (Oaxaca), municipio del estado de Oaxaca.
 San Juan del Río (Oaxaca), ciudad cabecera del municipio del estado de Oaxaca.
 San Juan del Río (Matías Romero), localidad del estado de Oaxaca.
 Municipio de San Juan del Río (Querétaro), municipio del estado de Querétaro.
 San Juan del Río (Querétaro), ciudad cabecera del municipio del estado de Querétaro.
 Universidad Tecnológica de San Juan del Río, universidad en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro.